Самман — фамилия. Известные носители:

 Самман, Гада (род. 1942) — сирийская писательница;
 Самман, Джош (1988—2016) — американский боец смешанного стиля.